Това е списък на щатите в САЩ по численост на населението, според различни източници.

Преброявания на населението 

Численост на населението на щатите, според преброяванията на населението през годините:

Източници 

Население
Население на САЩ